

Druga savezna liga - Grupa Zapad 

 Čelik (Zenica) se direktno kvalificirao u Prvu saveznu ligu.

 Sloboda (Tuzla) igrala je kvalifikacije za popunu Prve savezne lige s NK Rijeka - nije uspjela.

 Zbog budućeg formiranja četiri grupe Druge savezne lige (u narednoj sezoni 1968/69.), iz aktualne Druge savezne lige - Zapad nitko nije ispao.

 Bratstvo (Travnik) je na kraju sezone promijenilo ime u Borac (Travnik).

Druga savezna liga - Istok 

 Bor se direktno kvalificirao u Prvu saveznu ligu.
 Trepča (Kosovska Mitrovica) igrala je kvalifikacije za popunu Prve savezne lige s OFK Beogradom - nije uspjela. 
 Zbog budućeg formiranja četiri grupe Druge savezne lige (u narednoj sezoni 1968/69.), iz aktualne Druge savezne lige - Istok nitko nije ispao.

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
Sezona 1967/68.
  

1967-68
 2